Лотоцкий () — фамилия; имеет женскую форму Лотоцкая.

Известные носители:
 
 Лотоцкий, Ананий Алексеевич (1859 — после 1917) — член IV Государственной думы от Волынской губернии, священник.
 Лотоцкий, Антон Львович (1881—1949) — украинский галицкий детский писатель, журналист, издатель, педагог.
 Лотоцкий, Лев Антонович (1850—1926) — украинский галицкий писатель, поэт, прозаик, драматург, педагог.
 Лотоцкий, Николай Иосифович — георгиевский кавалер; штабс-капитан; 7 февраля 1917.
 Иннокентий (Лотоцкий) (1915—2013) — епископ чикагский Украинской грекокатолической церкви.

Составные фамилии 
 Литот-Лотоцкий, Яков Николаевич (1869 — после 1920) — генерал-майор Российской императорской армии, кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени и Георгиевского оружия.

Лотоцкая 
 Лотоцкая, Наталия Васильевна (1938—2007) — советская украинская актриса театра и кино.
 Лотоцкая, Чарна (1902—1950) — русская советская писательница, известная под псевдонимом «Клавдия Филиппова».